Илбесхајм може бити:

 Илбесхајм бај Ландау ин дер Пфалц, општина у округу Зидлихе Вајнштрасе, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Илбесхајм (Донерсберкрајс), општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.